Grand Prix Czech 2010 to trzecia eliminacja zawodów z cyklu Grand Prix 2010. Impreza miała miejsce 22 maja na stadionie Markéta w Pradze.
W zawodach zwyciężył Tomasz Gollob.

Pozycje startowe 
Matěj Kůs otrzymał na to Grand Prix dziką kartę. Luboš Tomíček i Zdeněk Simota zostali nominowani jako rezerwa toru.

  (10) Hans N. Andersen
  (16) Matěj Kůs
  (1) Jason Crump
  (15) Tai Woffinden
  (14) Chris Harris
  (13) Jarosław Hampel
  (7) Rune Holta
  (5) Andreas Jonsson
  (12) Chris Holder
  (11) Magnus Zetterström
  (4) Greg Hancock
  (8) Kenneth Bjerre
  (2) Tomasz Gollob
  (6) Nicki Pedersen
  (9) Fredrik Lindgren
  (3) Emil Sajfutdinow
  (17) Luboš Tomíček
  (18) Zdeněk Simota

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Po trzech rundach Grand Prix

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ

Czechy
2010
2010 w Czechach